Frančišek je lahko:

 Frančišek - moško osebno ime
 Frančišek (luna) - Uranov notranji nepravilni satelit
 papež Frančišek (prej Jorge Mario Bergoglio) - 266. papež Rimskokatoliške cerkve

Glej tudi 

 Sveti Frančišek (razločitev)